Brian Olsen (ur. 1970) – duński piłkarz wodny
 Brian Olsen (ur. 1975) – amerykański zawodnik MMA
 Brian Olsen (ur. 1985) – farerski piłkarz